L'appellation « tigre noir » ( en anglais) peut faire référence à :
 le tigre noir, coloration pseudo-mélanique du tigre ;
 les Tigres noirs, branche de l'organisation indépendantiste des Tigres de libération de l'Îlam tamoul ;
 Le Tigre noir du karaté, film hongkongais et sud-coréen de 1973 ;
 Le Commando des tigres noirs, film américain de 1978 ;
 Les Larmes du tigre noir, film thaïlandais de 2000.

Voir aussi